Diskontinuita (z lat. dis-continuus, přetržitý, nesouvislý) může znamenat:
 v obecném významu i ve filosofii opak kontinuity
 v geologii viz diskontinuita (geologie)